Адриатическая лига 2004/2005 — 4-ое по счёту первенство, в котором принимали участие 16 команд из Боснии и Герцеговины, Сербии и Черногории, Словении, Хорватии. Чемпионом лиги в 1 раз стал клуб Хемофарм.

Участники

Регулярный сезон

Турнирная таблица

Результаты игр

Финал восьми

Награды 
 MVP регулярного сезона  Деян Милоевич (Партизан)
 MVP Финала  Небойша Богавац (Хемофарм)

Ссылки 
 Официальный сайт
 Адриатическая лига на сайте www.eurobasket.com

Лига ABA
2004 год в баскетболе
2005 год в баскетболе